Die US Men’s Clay Court Championships 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 20. April 2008 in Houston stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Valencia die Open de Tenis Comunidad Valenciana und in Estoril die Estoril Open gespielt, welche genau wie die US Men’s Clay Court Championships zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war Ivo Karlović, der dieses Jahr nicht erneut antrat. Die Einzelkonkurrenz gewann der Spanier Marcel Granollers mit 6:4, 1:6, 7:5 gegen den US-Amerikaner James Blake und gewann damit seinen ersten Titel auf der ATP-Tour, nachdem er sowohl im Einzel als auch im Doppel seine ersten Finals erreichte. Im Doppel war das Brüderpaar Bob und Mike Bryan im vorherigen Jahr siegreich. Auch sie traten 2008 nicht mehr an. Im Finale gewann die Paarung Ernests Gulbis und Rainer Schüttler mit 7:5, 7:63 gegen Pablo Cuevas und Marcel Granollers.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 411.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 436.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. bis 14. April 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Beträge für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 200 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 211 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 163 kB)

Tennisturnier in Houston
ATP Tour 2008